The House of Mystery – cortometraggio del 1912  prodotto dalla Pathé Frères
The House of Mystery – cortometraggio del 1913 diretto da Wilfred Noy
The House of Mystery – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Pathé Frères
The House of Mystery – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
The House of Mystery – film del 1921 prodotto dalla William Steiner Productions